Vápenka může být:
 vápenka – továrna produkující vápno
 Vápenka (Stárkov) – část města Stárkov v okrese Náchod
 Vápenka (Loučná pod Klínovcem, Háj) – zřícenina vápenky z 19. století u obce Kovářská v Krušných horách
Vápenka (Trhonice) – zřícenina vápenky u Jimramova, kulturní památka v Kraji Vysočina
 Přírodní rezervace Vápenka – chráněné území poblíž města Krásná Lípa v okrese Děčín
 vápenka (nemoc) – onemocnění drůbeže a papoušků, přenáší ho lupovka kuří (Cnemidocoptes mutans)
 Vápenka - zaniklá usedlost v Praze-Žižkově
 Vápenka (Semtěš) - osada obce Semtěš v okrese Kutná Hora

Externí odkazy